Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Переволока Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Перший храм збудовано у 1752 р. У 1895 році освячено новий. За часів о. Івана Павлишиа розписано церкву, придбано плащаниці Спасителя та Успіння Божої Матері.

У 1984 році митрополит Львівський і Тернопільський Никодим освятив відновлений храм. У 1998 році другим священиком призначено а, який несе пастирське служіння і сьогодні. У 2000 році відбувся візит митрополита Тернопільського і Бучацького Василів, який звершив Божественну Літургію та висвятив на священика Романа Ушинського.

У 2006 році отець Василій Марчишак разом з парафіянами розпочали капітальний ремонт храму ззовні. Придбано і встановлено нові позолочені хрести на банях, замінено металеві та дерев'яні конструкції даху, виконано штукатурно-малярські роботи храму та дзвіниці.

2 листопада 2008 року єпископ Тернопільський і Бучацький Нестор освятив храм після його зовнішнього відновлення.

Православна громада Горішньої Переволоки збудувала каплицю Покрови Пресвятої Богородиці у 1990 році, а в 1999 році на честь 2000-ліття Різдва Христового збудовано каплицю Різдва Пресвятої Богородиці. У 1991 році відновлено пам'ятний хрест на честь скасування панщини. У 1993 році освячено могилу борцям за волю України. Відреставровано та освячено могилу на місці захоронення шести вояків УПА.

Парохи 
 о. Іван Олесницький (1886—1926),
 о. Іван Жарий,
 о. Василь Лотощинський,
 о. Микола Семенюк (1932—1946),
 о. Антонів,
 о. Марусин,
 о. Бабуняк,
 о. Карачевський,
 о. Жуковський,
 о. Думінський,
 о. Іван Павлишин (1973—1986),
 о. Юрій Матвіїшин,
 о. Василій Марчишак (з 1 лютого 1987)

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Переволока (Чортківський район)
Церкви Святого Юрія